Île aux Cerfs (Maurice)
 Île au Cerf (Seychelles)
 Île Le Cerf (Côtes-d'Armor)